Opis (književnost), opisivanje objekta radnje u književnosti
 Opis (Mezopotamija), starovjekovni grad u Mezopotamiji